Uma Piscina Longa ou Piscina Olímpica é um tipo de pisciana que obedece às regulamentações impostas pela Federação Internacional de Natação (FINA). Este tipo de piscina é comumente utilizado para eventos competitivos de natação, como: Jogos Olimpicos, Campeonatos Mundiais de Natação, entre outros. 

A Federação Internacional de Natação (FINA) estabelece as seguintes especificações para as Piscinas Longas:

História 
Esta versão da Piscina Longa (50m) estreou nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Antes, os Jogos Olímpicos de Verão apresentavam o percurso mais tradicional com somente 8 Raias com uma profundidade de cerca de 2,10 Metros. A nova piscina foi projetada para proporcionar vantagens aos nadadores. Aumentando o número de raias de oito para dez, criam-se "raias intermediárias", ajudando a absorver as ondas geradas pelos movimentos dos nadadores.

Algumas piscinas

Cidades Paulistas com piscina olímpica 
 1 - Andradina - Prefeitura Municipal (em construção)[2]
 1 - Araras - Sayão Futebol Clube
 2 - Araraquara - Estádio da Fonte Luminosa e Parque Pinheirinho
 3 - Bauru - Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) - 2 cobertas[3][4] e Hípica de Bauru[5]
 1 - Bebedouro - Complexo Armando Zacarelli
 4 - Campinas - Guarani Futebol Clube, Clube do Bonfim, Círculo Militar de Campinas, EsPECEx
 1 - Franca - Associação Atlética Francana
 1 - Jundiaí - Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Nicolino de Lucca junto ao Parque da Uva
 1 - Limeira - Centro Esportivo Alberto Savoy
 1 - Marília - Yara Clube de Marília
 1 - Matão - Prefeitura Municipal
 1 - Mococa - Associação Esportiva Mocoquense
 1 - Mogi das Cruzes - Clube Náutico Mogiano
 2 - Piracicaba - Clube Cristóvão Colombo e Complexo Aquático Municipal - anexo ao Estádio Barão de Serra Negra
 2 - Pirassununga - Clube Particular e Academia da Força Aérea
 1 - Porto Ferreira - Sociedade Esportiva Palmeirinha
 1 - Presidente Prudente - Complexo Aquático do Centro Olímpico (Semepp)
 1 - Presidente Venceslau - Ginásio Municipal de Esportes
 2 - Ribeirão Preto - Conjunto Poliesportivo Elba da Pádua Lima (Tim) e Centro Universitário Moura Lacerda
 1 - Rio Claro - Estádio Augusto Schmidt Filho
 1 - Santos - Associação Atlética Portuguesa
 1 - São Bernardo do Campo - Associação Desportiva Classista Mercedes-Benz (olímpica apenas em tamanho, a profundidade é de apenas 1 m e é usada para fins recreativos)
 1 - São Caetano do Sul - Conjunto Aquático Leonardo Sperate
 1 - São João da Boa Vista - Sociedade Esportiva Sanjoanense
 1 - São José do Rio Pardo - Rio Pardo Futebol Clube
 1 - São José do Rio Preto - Palestra Esporte Clube
 1 - São José dos Campos - Associação Esportiva São José
 1 - Tupã - Clube de Campo e Aeromodelismo Marajoara
 1 - Votuporanga - Parque Aquático Savério Maranhão[6]
 Várias - São Paulo - Estádio do Pacaembu, Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo, Conjunto Esportivo Estadual Baby Barioni, Esporte Clube Pinheiros, São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, Clube Atlético Juventus, A Hebraica, USP, Associação Desportiva da Polícia Militar, Sport Club Corinthians Paulista, Club Athlético Paulistano, Nacional Atlético Clube, Associação Portuguesa de Desportos, Nippon Country Club, Clube de Regatas Tietê (2 piscinas - piscinas aterradas em 2014), e outras, além de uma piscina medindo 100 x 50 metros, no Ceret.

Outras piscinas 
 Piscina Curta (25m) - Semiolímpica
 Piscina Longa (50m) - Olímpica
 Artigo sobre Piscinas

Referências 

Equipamentos de natação e piscinas

de:Schwimmbecken#Schwimmbecken bei den Olympischen Spielen